Dit is een lijst van provincies van Turkije.

De bevolkingstatistieken zijn volgens de laatste volkstelling in 2000. De volgordecijfers staan geregistreerd op de nummerborden van gemotoriseerde voertuigen.

Kaart

Zie ook 
 Lijst van regio's van Turkije
 Lijst van districten van Turkije
 ISO 3166-2:TR

 
Provincies